Bullrich ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Bullrich (1833–1904), argentinischer Unternehmer und Bürgermeister
 August Wilhelm Bullrich (1802–1859), deutscher Apotheker, Erfinder des „Bullrich-Salzes“
 August Wilhelm Bullrich, Bürgermeister in der Stadt Charlottenburg 1848–1877
 Eduardo A. Bullrich, argentinischer Polospieler
 Esteban Bullrich (* 1969), argentinischer Politiker
 Francisco Bullrich (1929–2011), argentinischer Diplomat und Architekt
 Martín Bullrich, argentinischer Musiker
 Patricia Bullrich (* 1956), argentinische Politikerin
 Rafael Bullrich, argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Silvina Bullrich (1915–1990), argentinische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Avenida Intendente Bullrich, eine Straße in Buenos Aires
 Natriumhydrogencarbonat („Bullrich-Salz“)
 Patio Bullrich, ein Einkaufszentrum in Buenos Aires